«Между братьями» () — детективный триллер Джона Шверта.

Сюжет 
История, основанная на реальных событиях, рассказывает о том, как 9 ноября 1994 года Дженнифер Мэттьюс, старшекурсница одного из университетов Южной Каролины, была найдена мёртвой в своей выжженной дотла квартире. Семье Дженнифер сообщили, что произошедшее является несчастным случаем. Проходит два дня, и вскрытие не обнаруживает в лёгких девушки следов дыма. Это значило, что произошло убийство, которое кто-то пытался тщательно скрыть. Остаётся, однако, вопрос: кто?

В ролях

Награды 
 Получил серебряный приз на кинофестивале «WorldFest Houston» в 2005 году.

См. также 
 Убийство выпускницы

Ссылки 
  
 Официальный сайт

Детективные фильмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы США 2005 года